Osoby o tym nazwisku:
 Ellie Soutter – brytyjska snowboardzistka
 James Soutter – brytyjski lekkoatleta